

Коктобе — село, Єнбекшиказахський район, Алматинська область
 Коктобе — село, Єскельдинський район, Жетисуська область
 Коктобе — село, Жанакорганський район, Кизилординська область
 Коктобе — село, Жетисайський район, Туркестанська область
 Коктобе — село, Жуалинський район, Жамбильська область
 Коктобе — село, Карасайський район, Алматинська область
 Коктобе — аул, Кордайський район, Жамбильська область
 Коктобе - село, Майський район, Павлодарська область
 Коктобе — аул, Мугалжарський район, Актюбинська область
 Коктобе — село, Ордабасинський район, Туркестанська область
 Коктобе — село, Павлодарський район, Павлодарська область
 Коктобе — село, Сариагаський район, Туркестанська область
 Коктобе — село, Сузацький район, Туркестанська область
 Коктобе — село, Шуський район, Жамбильська область